Золитуде () от французского Solitude одиночество.

 Золитуде — микрорайон города Рига,
 Золитуде — железнодорожный остановочный пункт в Риге.